Panggung Rejo (Sukoharjo), een plaats in Indonesië
Panggung Rejo (Rawajitu Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing